Pocitos puede referir a:

 Pocitos, barrio de Montevideo, Uruguay.
 Pocitos, nombre de la estación ferroviaria de la localidad Profesor Salvador Mazza, de la provincia de Salta, Argentina. 
 San José de Pocitos, localidad del departamento Tarija, Bolivia.